Een verkeersweg:
A62 (Duitsland), zie Bundesautobahn 62
A62 (Frankrijk)
A62 (Groot-Brittannië)
A-62 (Spanje)